
Termin -{TCA}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Tauroholinska kiselina, žučna kiselina
 Triciklični antidepresivi, vrsta lekova
 Trichloracetic acid, sirćetna kiselina